Jasper megye (Dél-Karolina)
Jasper megye (Georgia)
Jasper megye (Illinois)
Jasper megye (Indiana)
Jasper megye (Iowa)
Jasper megye (Mississippi)
Jasper megye (Missouri)
Jasper megye (Texas)